Ту́льский прое́зд — название проездов в различных населённых пунктах России.

 Тульский проезд — проезд в Калуге.
 Тульский проезд — проезд в Тамбове.
 Тульский проезд — проезд в Томске.
 Тульский проезд — проезд в городе Туле.
 Тульский проезд — проезд в Хабаровске.

См. также 
 Тульская улица
 Тульский переулок
 Тульская площадь